

Diritto 
Registrazione – in procedura che obbligatoria o meno, è in grado di produrre effetto giuridico

Tecnologia 
 Registrazione sonora – processo elettrico o meccanico che consente di riprodurre onde sonore, come ad esempio la voce umana, la musica strumentale o effetti sonori in genere
 Registrazione analogica – tecnica di registrazione sonora che prevede la cattura di un segnale analogico
 Registrazione binaurale – metodo di registrazione tridimensionale del suono 
 Registrazione multitraccia – metodo di registrazione sonora che permette di separare la registrazione di sorgenti sonore multiple
 Registrazione digitale – tecnica di registrazione in cui suono e video vengono direttamente registrati su di un supporto come una sequenza di numeri discreti
 Registrazione perpendicolare – tecnologia per la registrazione di dati su dischi rigidi
 Registrazione video magnetica – in ambito televisivo, sequenza video registrata su nastro magnetico con la tecnologia della videoregistrazione analogica
 Videoregistrazione – registrazione di immagini in movimento accompagnate anche da sonoro

Pagine correlate 
Registratore